Yamal puede referirse a alguno de los siguientes temas:

 Península de Yamal. Península rusa ubicada al norte del país, en el océano Ártico.
 Yamal Airlines. Aerolínea rusa de vuelos regionales.
 Princesa Yamal. Vedette, bailarina y actriz mexicana.
 NS Yamal, un rompehielos de propulsión nuclear ruso.